Лупита има више значења:

 Лупита, Лончерија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лупита (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лупита (Абасоло, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лупита (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лупита (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лупита (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лупита, Ла Кинта (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лупита (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лупита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лупита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лупита (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лупита, Рестауранте (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лупита, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лупита, Лубрикантес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лупита (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лупита (Абасоло, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лупита, Хосе Оскар Гонзалез Кариљо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лупита, Гранха (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лупита (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику